Esistono più comuni francesi con questo nome

Limeux – Cher
Limeux – Somme